Wildlife (natuur), aanduiding voor niet gedomesticeerde dieren (en ander organismen)     
 muziek:
 Wildlife (Anthony Phillips), album van Anthony Phillips met Joji Hirota
 Wild Life, debuutalbum van Wings
 Wildlife (film), een film uit 2018